Amerikai Egyesült Államok
Richland Center (Indiana)
Richland Center (Wisconsin)